

Estados 
 Israel — estado fundado em 1948 
 Reino de Israel — reino do Antigo Testamento, que teve como reis Saul, David e Salomão

Pessoas 
Jacó ou Israel — personagem bíblico, também chamado de Jacó, pai das "Doze Tribos de Israel"

Outros 
Israel Vibration
Israel (canção) — canção dos Bee Gees lançada como single em 1971/2
Tribos de Israel — doze tribos citadas na tradição judaica

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos